Открытый женский чемпионат Лугано по теннису 2019 — теннисный турнир среди женщин-профессионалов, который проходит на грунтовых кортах в Швейцарии. Это третий по счёту турнир и второй в Лугано. Относится к международной серии WTA, призовой фонд — 250 тысяч долларов. Турнирная сетка состоит из 32 участниц в одиночном разряде и 16 пар в парном разряде. Турнир пройдёт с 8 по 14 апреля 2019 года.

Общая информация 
Чемпионы 2019

Рейтинговые очки

Призовой фонд

Посев игроков 

 1 Рейтинг учтён на 1 Апреля 2019
Теннисистки, получившие "уайлд-кард":
 Илена Ин-Альбон
 Светлана Кузнецова
 Джил Тайхманн
Теннисистки, имеющие защищённый рейтинг:
 Анна-Лена Фридзам
Теннисистки, победившие в квалификации:
  Магдалена Френх
  Антония Лоттнер
  Джулия Гатто-Монтиконе
  Клара Таусон
  Катарина Завацкая
  Река-Луца Яни
Теннисистки, счастливые участницы квалификации (LL):

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Швейцария
Теннис
Апрель 2019 года
Лугано